Gadbjerg (plaats), plaats in Denemarken
 Gadbjerg (parochie), parochie in Denemarken